Мэдди - британское имя

Персоналии 
 Прайор, Мэдди
 Блоштейн, Мэдди
 Зиглер, Мэдди
 Боуман, Мэдди